Riu Hugli
 Hooghly-Chinsurah, ciutat de Bengala Occidental
 Districte d'Hooghly, divisió administrativa de Bengala Occidental